«Цедевита Джуниор» () — хорватский баскетбольный клуб из города Загреб, созданный в 1991 году. Выступает в чемпионате Хорватии.

В июле 2019 года года «Цедевита» объединилась со словенской командой «Олимпия», образовав новый клуб «Цедевита-Олимпия». Некоторые отделы клуба, такие как молодёжная академия, остались в Загребе и продолжили свою деятельность как «Цедевита Джуниор». «Цедевита Джуниор» была создана как новое юридическое лицо 31 мая 2019 года и зарегистрирована 11 июня органом местного самоуправления. 18 июня Хорватская федерация баскетбола опубликовала заявление, в котором отказалась от участия клуба в сезоне хорватской лиги 2019/2020. Первоначально клуб должен был играть в нижнем дивизионе Чемпионата Хорватии, потому что он считался недавно образованным. Однако после слияния с «Агродалм» и получения лицензии «Цедевита Джуниор» начала выступать в Первой лиге (втором по силе дивизионе Хорватской баскетбольной лиги)

О клубе

Достижения

Национальные турниры 
Чемпионат Хорватии
  Чемпион (5): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018
  Серебряный призёр (2): 2010/11, 2011/12Кубок Хорватии
  Обладатель (7): 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
  Финалист: 2012/13

Европейские турниры 
Еврокубок
  Бронзовый призёр: 2010/2011Адриатическая лига
  Серебряный призёр (4): 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017

Сезоны

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба 
 Профайл на сайте Адриатической лиги

Баскетбольные клубы бывшей Югославии
Баскетбольные клубы Хорватии
Баскетбольные клубы Загреба
Участник баскетбольной Евролиги